Розенблит — еврейская фамилия.

 Розенблит, Григорий Абрамович (Розе-Розенблит, 1900—1942) — советский график, плакатист, карикатурист.
 Розенблит, Роман Александрович (Ромуальд Исаакович, 1934—2012) — редактор, сценарист, режиссёр-документалист.